Чемпионат Республики Беларусь по гандболу () — соревнование клубов, проводится под эгидой Белорусской федерации гандбола с 1992 года. Рекордсменом по количеству побед является Мешков Брест (14 титулов).

Сезон 2020/21 
В чемпионате принимают участие 14 клубов:

Дивизион 1 
 Мешков Брест
 СКА-Минск
 Гомель
 Кронон (Гродно)
 Машека (Могилёв)
РГУОР-Сб.2002
БГУФК-СКА

Дивизион 2 

БГК-ЦОР — фарм-команда Мешков Брест
РЦОР (Минск)
 Гомель-ГСДЮШОР №10 — фарм-команда Гомеля
 ГСДЮШОР №8-Кронон-2 — фарм-команда Кронона
Машека-2 — фарм-команда Машеки
РГУОР-Сборная-2004
СКА-Суворовец (Минск)

История чемпионатов

Рейтинг ЕГФ 

 10.    (13)  Чемпионат Румынии по гандболу среди мужчин (44,67)
 11. (10)  Чемпионат Белоруссии по гандболу среди мужчин (43,83)
 12.    (14)  Чемпионат Словении по гандболу среди мужчин (41,67)

Примечания

Ссылки 
 История чемпионатов
Официальный партнер федерации

Гандбол в Белоруссии
Белоруссия
Чемпионат Белоруссии по гандболу
Гандбол